Harold Goodwin (1902-1987) est un acteur américain.
 Harold Goodwin (1917-2004) est un acteur britannique.